Ревизионизам је израз који у најширем смислу означава настојање да се неки феномен или доктрина поновно протумаче, односно „ревидирају“, на начин који у већој или мањој мјери одступа од „правовјерног“ или опште прихваћеног начина. Такође се под тиме подразумијева:
 Историјски ревизионизам
 Историјски ревизионизам (негативни)
 Порицање Холокауста
 Ревизионизам (ционизам)
 Ревизионизам (марксизам)
 Ревизионизам (фикција)
 Територијални ревизионизам, еуфемизам за реваншизам и иредентизам